Натуральне число 892
 892 рік до нашої ери
 892 рік нашої ери